Cornett kan syfta på:

 Cornett – en tre- till femkorig orgelstämma, se Kornett (orgelstämma)

Personer
 Mick Cornett (1958–), en amerikansk republikansk politiker

Geografi
 Cornett Lakes – sjöar i Kanada

Se även
 Kornett (olika betydelser)
 Cornet
 Cornetto